

Palmarès

Competizioni nazionali 
 
Al Nassr: 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019

 
Al Nassr: 2013-2014 

 
Al Nassr: 2019, 2020

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale saudita